I Was Born, But... () é um filme mudo produzido no Japão, dirigido por Yasujiro Ozu e lançado em 1932.

Filmes do Japão de 1932